Filospermoidea är en ordning av djur. Filospermoidea ingår i fylumet käkmaskar och riket djur. I ordningen Filospermoidea finns 28 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Käkmaskar
Filospermoidea